

Cinema 
 Passaggio a Nord-Ovest (Northwest Passage) – film del 1940 diretto da King Vidor

Letteratura 
 Passaggio a Nord-Ovest (Northwest Passage) – romanzo di Kenneth Roberts del 1937
 Northwest Passage – racconto di Barbara Roden del 2004

Televisione 
 I segreti di Twin Peaks, noto anche come Northwest Passage – film del 1990 diretto da David Lynch
 Northwest Passage – serie televisiva del 1958

Pagine correlate 
 Passaggio a Nord-Ovest (disambigua)